Темпескиститла има више значења:

 Темпескиститла (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Темпескиститла, Хосе Еустасио Домингез (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику